Графтон () — английская фамилия.

 «Джон Графтон» — пароход.
 «Ждите „Джона Графтона“» (1979) — советский художественный фильм.
 Герцог Графтон — английский титул

Носители фамилии 
 Графтон, Ричард (1511—1573) — английский издатель и хронист эпохи Тюдоров.
 Графтон, Венди (в замужестве — Клукас) — новозеландская фигуристка, чемпионка Новой Зеландии в сольной программе (1963—1964, 1966—1967), в парах (1962—1963) и в танцах на льду (1962—1964, 1966—1967).
 Графтон, Дэвид (род. 1924) — британский и американский оптик и инженер, лауреат премии Гордона Сойера (2007).
 Графтон, Сью (1940—2017) — американская писательница.
  (1816—1890) — британский промышленник и политик, член Палаты общин (1880—1886).
  (1830—1912) — американский религиозный деятель, епископ Фон-дю-Лака Епископальной церкви (1889—1912).
 Графтон-Кардуэлл, Элизабет — американский энтомолог, лауреат премии Чарльз Вудворта Энтомологического общества Америки (2019).
 Графтон, Энтони (род. 1950) — американский историк.

Топонимы 
  — город в округе Уорт штата Айова (США).
  — город в округе Уиндем штата Вермонт (США).
  — город в округе Озоки штата Висконсин (США).
 Графтон — город в штате Западная Виргиния (США).
  — город в округе Джерси штата Иллинойс (США).
  — город в округе Вустер штата Массачусетс (США).
 Графтон — тауншип в штате Миннесота (США).
 Графтон — округ штата Нью-Гэмпшир (США).
  — город в округе Ренселер штата Нью-Йорк (США).
  — город в округе Уолш штата Северная Дакота (США).
 Графтон — город в США, административный центр одноимённого округа штата Нью-Гэмпшир.
 Графтон — город в штате Новый Южный Уэльс (Австралия).
 Графтон-стрит — улица в центре Дублина.